Базак может означать следующее:

 Базак (, ) — Эта Орла, η Орла, звезда в созвездии Орла
 Базак () — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Базак () — фамилия:
 Базак, Аркадиуш — польский актёр, род. 1939